Лиса́ндро Магалья́н (;  в Ла-Плате, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник испанского «Эльче». Выступал за молодёжную сборную Аргентины.

Биография 
Лисандро Магальян родился 27 сентября 1993 в Ла-Плате, провинции Буэнос-Айрес. Является воспитанником «Химнасии и Эсгримы» из Ла-Платы, где он играл за юношескую команду. Дебютировал за основную команду «Химнасии» 10 августа 2010 в матче против «Олимпо».

В апреле 2012 сообщалось об интересе к игроку со стороны английского «Манчестер Сити».

26 июля 2012 «Бока Хуниорс» выкупила 80 % прав на игрока за 1.4 миллиона долларов.

Магальян был капитаном сборной Аргентины среди юношей до 18 лет, а также играл за молодёжную сборную Аргентины на двух международных турнирах, проходивших в июле и октября 2010 в Парагвае и Боливии, соответственно.

В мае 2012 в составе молодёжной сборной Аргентины принимал участие в Кубке Восьми наций, проводимом в Африке. В первом матче против сборной ЮАР забил первый гол своей команды, а игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «альбиселесты».

В январе 2013 Магальян попал в заявку сборной Аргентины для участия в молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине, где был назначен капитаном команды.

В январе 2019 года перешёл в амстердамский «Аякс», подписав с клубом контракт на 4,5 года. В сентябре 2019 года был отдан в аренду в испанский «Алавес».

3 сентября 2020 года перешёл на правах аренды в итальянский клуб «Кротоне». В августе 2021 года был арендован бельгийским «Андерлехтом».

В январе 2023 года расторг контракт с «Аяксом» и перешёл в испанский «Эльче», подписав с клубом контракт до конца сезона.

Достижения 
«Бока Хуниорс»
 Чемпион Аргентины (3): 2015, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Кубка Аргентины: 2014/15

«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019

Примечания 

Футболисты Аргентины
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Андерлехт»